Алексей Изотов:
 Изотов, Алексей Иванович (1935—2020) — советский и российский тренер по волейболу, Заслуженный тренер РСФСР (1979).
 Изотов, Алексей Николаевич (род. 1973) — глава администрации Стерлитамака.
 Изотов, Алексей Феодорович (в монашестве Арсений; 1823—1909) — епископ Русской православной церкви, епископ Сухумский.